Па́ртия защи́ты интере́сов пенсионе́ров () — небольшая шведская политическая партия, защищающая интересы пенсионеров и инвалидов. Основана в 1987 году. Лидер партии — Лейф Экстрём.

На последних выборах в Риксдаг не смогла провести ни одного представителя. Имеют 27 депутатов в коммунах Швеции.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Политические партии Швеции
Партии пенсионеров
Политические партии, основанные в 1989 году